L'église de la Providence peut désigner :
 l'église de la Providence à Ribeauvillé en France ;
 l'église de la Providence à Vilnius en Lituanie.